Le nom Maggiori est porté par les personnes suivantes :
 Jacques Maggiori (1949-2002) est un motard français ;
 Mark Maggiori (1977-), fils de Robert, un musicien et graphiste français ;
 Robert Maggiori (1947-), un journaliste et critique littéraire français.